

Cinema e televisione 
 Slogan – film italo-francese del 1969 diretto da Pierre Grimblat
 Slogan – film per la televisione statunitense del 2004 diretto da Adam e Mark Kassen
 Slogans – film franco-albanese del 2001 diretto da Gjergj Xhuvani

Musica 
 Slogan – album di Moreno del 2016
 Slogan – singolo di Moreno del 2016